Чича́ев — фамилия. Известные носители:

 Чичаев, Иван Андреевич (1896—1984) — советский разведчик, полковник.
 Чичаев, Умар (род. 1989) — российский чеченский боец смешанных единоборств, чемпион Европы и мира по тхэквондо, мастер спорта по кикбоксингу.